Niemcy:
 Düsseldorf-Hamm – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Hamm – przystanek kolejowy w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Hamm